US 6 (U.S. Route 6) — скоростная автомагистраль, проходящая с запада на восток США по центральной части через 14 штатов, протяжённостью 5158 километров.

Протяжённость 

Дороги Калифорнии
Дороги Невады
Дороги Юты
Дороги Колорадо
Дороги Небраски
Дороги Айовы
Дороги Иллинойса
Дороги Индианы
Дороги Огайо
Дороги Пенсильвании
Дороги штата Нью-Йорк
Дороги Коннектикута
Дороги Род-Айленда
Дороги Массачусетса